Vinland Saga – una delle due saghe nordiche sull'esplorazione della Vinlandia
 Vinland Saga – manga di Makoto Yukimura
 Vinland Saga – album dei Leaves' Eyes del 2005